Furtwängler:
 Adolf Furtwängler
 Andreas Furtwängler
 Florian Furtwängler
 Glaciar Furtwängler
 Maria Furtwängler(-Burda)
 Philipp Furtwängler
 Wilhelm Furtwängler

 Ghețarul Furtwängler

Nume de familie germane